Веселко́ва — русская фамилия. Известные носители:
 Веселкова, Людмила Павловна (род. 1950) — советская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта СССР (1981).
 Веселкова, Нина Михайловна (1937—2018) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда (1976).
 Веселкова-Кильштет, Мария Григорьевна (1861—1931) — поэтесса, прозаик.

См. также 

 Веселков
 Веселова